Micranomala är ett släkte av skalbaggar. Micranomala ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Micranomala